Александр Смелов:
 Смелов, Александр Алексеевич (род. 1996) — российский сноубордист, выступающий в хафпайпе, слоупстайле и биг-эйре.
 Смелов, Александр Иванович (1913—1985) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Смелов, Александр Павлович (1958—2014) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки.